Farsund (gemeente), gemeente in Noorwegen
 Farsund (plaats), plaats in de gelijknamige Noorse gemeente